Abdou Darboe – calciatore gambiano, attaccante
 Adama Darboe – cestista danese
 Dembo Darboe – calciatore gambiano, attaccante
 Ebrima Darboe – calciatore gambiano, centrocampista
 Ousainou Darboe – politico e avvocato gambiano